Le sigle PSPC peut faire référence à :

 , un parti politique espagnol ;
 pistolet de sport petit calibre, une ancienne appellation du pistolet de sport à percussion annulaire (PPA) ;
 plans de surveillance et de plans de contrôle, mis en place dans le cadre de la sécurité alimentaire en France ;
 Position-Sensitive Proportional Counter, un détecteur embarqué à bord du télescope spatial ROSAT ;
 praticien de santé de premier contact, en médecine ;
 Public Services and Procurement Canada, ou Services publics et Approvisionnement Canada, un ministère canadien ;
 Purple sweet potato color, en français : pigment violet de patate douce.